La República, diàleg de Plató.
 La República, assaig polític de Ciceró.
 La República, publicació setmanal en català editada per maig 2011.
 La República, publicació digital en català editada per Catmèdia.
 La Repubblica, diari italià.
 La República: semanario democrático publicació de Reus
 Universitat de la República, universitat pública més antiga de l'Uruguai, creada l'any 1849.
 Torneig República, antiga competició futbolística que es disputà al Paraguai.
 Govern:
 República, estat dirigit per persones que basen el seu poder polític en la voluntat democràtica del poble en què els ciutadans tenen el dret al vot la qual cosa dona al govern el fonament de legitimitat i sobirania 
 República islàmica.
 República federal.
 República Galàctica, organització política en l'univers fictici de La Guerra de les Galàxies, de George Lucas
 Repúbliques de la Unió Soviètica.
 República Romana, període de la civilització romana entre 510 aC i finals del segle I aC amb l'adveniment de l'imperi Romà.